Het provinciedistrict Seraing, dat deel uitmaakt van arrondissement Luik in de Belgische provincie Luik, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Seraing.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Seraing omvat de gemeenten Neupré en Seraing.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 4 van de 31 zetels van het kiesarrondissement Luik toegewezen.
Voorheen had het kiesdistrict Seraing 6 van de 48 zetels. Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luik werd vanaf 2012 herleid tot 56 (voorheen 84).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Seraing
 (*)1961: AUTRE (0,91%) / 1971: RPW (0,94%) / 1985: POS (0,56%) / 1987: POS (0,89%) / 1991: POS (0,52%) / 1994: UNIE (0,94%) / 2000: BLOC.W (0,61%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Seraing
Seraing